HMS Hälsingland kan syfta på:

 – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1957
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1987

Se även
Hälsingland